Rodulfo es tanto un nombre como un apellido. Puede referirse a:

 Rodulfo Brito Foucher (1899–1970), abogado mexicano y académico mexicano.
 Rodulfo Calderón, militar venezolano. 
Rodulfo Figueroa (1866-1899), poeta y médico mexicano. 
Rodulfo Manzo (1949-), futbolista peruano. 
 Néstor Rodulfo (1972-), actor puertorriqueño